Plaats in Indonesië
 Muke (Amabi Oefeto Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Muke (Rinhat), een plaats in het bestuurlijke gebied Belu in de provincie Oost-Nusa Tenggara